F1 - oznaczenie pierwszego pokolenia w genetyce, szczególnie dla mieszańców między gatunkami lub odmianami, występuje np. na oznaczeniach nasion wyprodukowanych z wykorzystaniem zjawiska heterozji
 klawisz funkcyjny numer 1 (F1)
 Formuła 1 (F1) – przeprowadzany regularnie (corocznie) od roku 1950 cykl międzynarodowych wyścigów samochodowych na świecie, znany również jako wyścigi Grand Prix, a jednocześnie klasa biorących w nich udział jednomiejscowych samochodów wyścigowych o otwartym nadwoziu.
 Mirage F1
 granat F-1
 Mitsubishi F-1 – japoński samolot myśliwski
 F1 – australijski pistolet maszynowy
 F-1 – silnik rakietowy rakiet Saturn
 F-1 – wietnamski pikosatelita
 „F-I” („F-1”) – singel zespołu Voo Voo